Сикасо:

 Сикасо — город в южной части Мали.
 Сикасо — область (провинция) в Мали.